Эндомито́з (от  — внутри и  — нить) — процесс удвоения числа хромосом в ядрах клеток  многих протистов, растений  и  животных (включая нейроны), за которым не следует процесс деления ядра и самой клетки. В процессе эндомитоза (в отличие от многих форм митоза) не происходит разрушение ядерной оболочки и ядрышка, не происходит образование веретена деления и не реорганизуется цитоплазма, но при этом (как и при митозе) хромосомы проходят циклы спирализации и деспирализации.

Повторные эндомитозы приводят к возникновению полиплоидных ядер, отчего в клетке увеличивается содержание ДНК.

Также эндомитозом называют многократное удвоение молекул ДНК в хромосомах без увеличения числа самих хромосом; как результат образуются политенные хромосомы. При этом происходит значительное увеличение количества ДНК в ядрах.

Примеры 
У винограда эндомитоз был обнаружен в кончиках молодых корней сорта «Фоль бланш». По своему происхождению, большинство известных полиплоидных сортов винограда возникло на основе соматических мутаций в результате спонтанного образования полиплоидных клеток путём эндомитоза. При определённых благоприятных условиях эти клетки занимают апикальное положение и, делясь в дальнейшем путём митоза, дают начало полиплоидным побегам на диплоидных кустах. От таких побегов возникли, например, тетраплоидные клоны: 
 «Шабаш крупноягодный», 
 «Рислинг крупноягодный» 
 и другие,

а также спонтанные тетраплоидные сорта винограда:  
 «Шасла гро Куляр белая», 
 «Шасла гро Куляр розовая», «Шасла бернардская» 
 и другие.

См. также 

 Митоз
 Полиплоидия

 Хромосома
 Цитоплазма

 Ядро (клетки)
 Кариология

Примечания

Литература 
 Руководство по цитологии: В 2-х т. — М.—Л., 1966. — Т. 2.
 Михайлов В. П. Амитоз, эндомитоз // Введение в цитологию. Л.: Медицина. 1968. С. 163-171.
 Гольдберг Е.Д., Воробьева М.Г. Костномозговое кроветворение при острейшей форме лучевой болезни, вызванной облучением на сильноточном бетатроне 25 МэВ // Вопросы радиобиол. и биол. действия цитостатических препаратов.-Томск, 1970.-Т.2.-С.5-12.
 Гольдберг Е.Д., Лапина Г.Н., Карпова Г.В. Новые данные к механизму образования гигантских нейтрофильных лейкоцитов при острой лучевой болезни // Вопросы радиобиол. и биол. действия цитостатических препаратов.-Томск, 1971.-Т.3.-С.43-46.

Ссылки 

 ЭНДОМИТОЗ винограда
 Васильев Ю. М. Клетка как архитектурное чудо. Часть1. Живые нити. Соросовский образовательный журнал, 1996,№ 2, с.36-43.

Клеточный цикл